Мінускульне письмо — це алфавітне письмо яке характеризується наявністю чотирьох уявних рівнобіжних ліній: середньої пари ліній, в які вписується корпус літери, і двох зовнішніх, що визначають межі витягування штрихів літери або опущення їх у вигляді петель, гачків тощо. За формою — це малі літери.

Грецький мінускул 
Грецьке мінускульне письмо прийшло на заміну офіційному письму в IX—X століттях, використовувалося до утворення сучасної форми грецьких букв. Даним письмом записаний цілий клас грецьких рукописів «мінускул нового завіту» і значна частина лекціонарій.

Див. також 
 Маюскул
 Каролінгський мінускул
 Мінускульні цифри

Посилання 
 

Типографія
Палеографія